Любимое — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Любимое — посёлок в Чечерском районе Гомельской области.

Россия 
 Любимое — село в Ромненском районе Амурской области.

Украина 
 Любимое — бывшее село в Устиновском районе Кировоградской области, ликвидировано в 2004 году.
 Любимое — село в Свердловском районе Луганской области.
 Любимое — бывшее село в Сумском районе Сумской области, ликвидировано в 1989 году.